The Fens of Fenland; een laaggelegen gebied in het oosten van Engeland
Fenland (district); een Engels district in het graafschap Cambridgeshire